

Filmografia 
 Maabhoomi (1979)
 Dakhal (1981)
 La traversata (Paar, 1984)
 Antarjali Yatra (1987)
 Padma Nadir Majhi (1992) 
 Patang (1993) 
 Gudia (1997) 
 Abar Aranye (2003)
 Yatra (2006)

Altri progetti

Collegamenti esterni